Vernal ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vernal (Colorado)
 Vernal (Illinois)
 Vernal (Mississippi)
 Vernal (Utah)